Krzyżaniak – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 3566 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Krzyżaniak:
 Bogdan Krzyżaniak (1936–1997) – polski żużlowiec
 Leon Krzyżaniak (zm. 1952) – polski działacz śpiewaczy
 Lech Krzyżaniak (1940–2004) – polski archeolog
 Jacek Krzyżaniak (ur. 1968) – polski żużlowiec
 Tomasz Krzyżaniak (ur. 1980) – polski perkusista

Przypisy